Ваго́нна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вагонна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Вагонна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вагонна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Вагонна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці